Калтасы — название населённых пунктов:
 
 Калтасы — село в Калтасинском районе Башкортостана.
 Калтасы — деревня в Караидельском районе Башкортостана.